157. længdegrad kan henvise til:

 157. vestlige længdekreds
 157. østlige længdekreds